Солнцепёк — место, согретое солнцем. Также может означать:

 ТОС-1А «Солнцепёк» — российская тяжёлая огнемётная система.
 «Солнцепёк» — российский художественный фильм 2021 года.